Als Schlossinsel werden bezeichnet:

Schlossinsel in Altfraunhofen, siehe Schlossruine Altfraunhofen
Schlossinsel (Barmstedt) in Schleswig-Holstein; siehe auch Rantzauer See
Schlossinsel in Hamburg-Harburg, siehe Harburger Schloss
Schlossinsel (Köpenick) in Berlin
Schlossinsel (Lübben) in Brandenburg, siehe Lübben (Spreewald)
Schlossinsel (Mirow) in Mirow
Schlossinsel in Schleswig im Burgsee siehe Schloss Gottorf
Schlossinsel Schwerin im Schweriner See, siehe Schweriner Schloss
Schlossinsel (Wolgast) im Peenestrom